Okno termiczne - podstawą tego typu okna jest szyba tzw. stopsol. Promieniowanie słoneczne przenika swobodnie do wewnątrz i jest zatrzymywane. Okna tego typu można rozpoznać po niebieskawym odcieniu tafli szkła, gdy oświetli je słońce.

Okna